Медиак — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Медиак — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Медиак — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Большой Медиак — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.

Другое 
 Медиак — река на Южном Урале в центральной части Челябинской области, приток реки Зюзелга.